Chaperia är ett släkte av mossdjur. Chaperia ingår i familjen Chaperiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Chaperia